Kengyel steht für:
 Kengyel (Ungarn), Gemeinde im Kreis Törökszentmiklós (ehemals Kleingebiet Törökszentmiklós) im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok

Namensträger:
 Ignaz von Kengyel (?–1813), kaiserlicher Generalmajor
 Miklós Kengyel (1953–2017), ungarischer Rechtswissenschaftler
 Nikolaus von Kengyel (?–?), kaiserlicher Generalfeldwachtmeister